Эрнст Фредрик Фабрициус (; ,  — , ) — финский композитор и скрипач шведского происхождения. Отец журналиста  и психиатра . Дядя композитора Эрнста Милька и певицы Эдды Мильк (Эрнроот).

Родился в семье Иоганна Габриэля Фабрициуса, преподавателя древних языков. Начал заниматься музыкой в Выборге у Рихарда Фальтина, затем в 1857—1861 гг. учился в Лейпцигской консерватории у Фердинанда Давида (скрипка) и Э. Ф. Э. Рихтера (композиция). В 1859 г. дебютировал в Хельсинки как скрипач, но уже в 1864 г. прекратил исполнительскую карьеру из-за травмы (встречаются и утверждения, что, по словам самого Фабрициуса, перспектива до конца жизни играть сотни раз одни и те же музыкальные произведения его не прельщала).

Наиболее известное сочинение Фабрициуса — концерт для скрипки с оркестром (1877), ему также принадлежат оркестровые увертюры, фортепианные пьесы, песни. Считается, что Фабрициус был первым профессиональным композитором, положившим на музыку текст на финском языке (стихотворение своего двоюродного брата Юлиуса Крона), - впрочем, иногда эта заслуга приписывается Акселю Габриэлю Ингелиусу. Симфония Фабрициуса (1878) осталась неоконченной: были написаны только две части, впервые исполненные тогда же в ходе прощального концерта в честь Яромира Гржимали.

В 1880-е гг. отошёл от музыкальной деятельности и занялся фермерством, особенно коневодством, которым к этому времени уже успешно занимался его младший брат . В 1888 г. опубликовал учебник по коневодству (). С 1896 г. заведовал сельскохозяйственной школой в Лапинъярви.

Примечания

Ссылки 
 Seija Lappalainen. Fabritius, Ernst // Национальная биография Финляндии

Композиторы Финляндии
Академические музыканты Финляндии
Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра